Allgemeine Gerichtsordnung steht für:

 Allgemeine Gerichtsordnung (Österreich) (auch Josephinische Gerichtsordnung), 5. Januar 1781
 Allgemeine Gerichtsordnung (Ungarn), 23. November 1785
 Allgemeine Gerichtsordnung (Preußen), 6. Juli 1793
 Allgemeine Gerichtsordnung (Westgalizien), 1796